Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1988 года () прошёл в городе Putten с 26 марта по 3 апреля.

Призёры:

чемпион — Тон Сейбрандс — 17 очков 

второе место — 	Герт ван Алтен, Хендрик Ван дер Зее — 16 очков

Результаты

Ссылки 
 Итоговое положение со таблицей и партиями

1988 год в шашках
Март 1988 года
Апрель 1988 года
Спорт в Нидерландах в 1988 году